Ars nova (polyfonie), vorm van meerstemmige muziek
Ars Nova (popgroep), Amerikaanse rockgroep
Ars Nova (album), het eerste album (1968) van deze groep
Ars Nova (Japanse band), Japanse rockgroep

Zie ook 
Vlaamse Primitieven